Неї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Неї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Неї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр